Ammassiviit bezeichnet:
 Ammassiviit (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Ammassiviit (Bucht, Qeqertalik), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Ammassiviit (Bucht, Sisimiut Isortuat), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland